Miejscowości w USA:
 Mill Shoals – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie White
Gminy w USA:
 Mill Shoals (ang. Mill Shoals Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie White